Мари́я Па́влова:
 Павлова, Мария Васильевна (1854—1938) — советский палеонтолог, почётный член АН СССР.
 Павлова, Мария Енчева (род. 1971) — болгарский политик, министр юстиции Болгарии (2017).
 Павлова, Мария Евгеньевна (род. 2004) — венгерская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Павлова, Мария Ивановна (ок. 1862—1897) — русский зоолог.